Palacio de la Inquisición (spanisch für Palast der Inquisition) bezeichnet folgende Gebäude:

 den Palacio de la Inquisición (Cartagena de Indias) in Cartagena, Kolumbien;
 den Palacio de la Inquisición (Murcia) in Murcia, Spanien;
 den Palacio de la Inquisición, der heutige Palacio de la Escuela de Medicina (Palast der Medizinschule) in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Siehe auch 
 Santa Maria sopra Minerva (Rom)